Stati Uniti d'America
 Neosho – città della Contea di Newton, Missouri
 Neosho – villaggio della Contea di Dodge, Wisconsin
 Neosho – fiume del  Kansas e Oklahoma, affluente dell'Arkansas